В этом списке представлены изобретения, названные по имени своего изобретателя. Включены также изобретения, получившие чьё-либо имя по другим обстоятельствам. Список упорядочен по фамилии изобретателя.

Список

А — И 
 Эксцентрик Абалакова, тросик Абалакова, ледовый якорь Абалакова — Абалаков, Виталий Михайлович
 Дисперсия Аллана — Аллан, Дэвид
 Архимедов винт — Архимед
 Азер — безлопастная турбина Гаджиева

 Баббит — Бэббит, Исаак
 Бакелит — Бакеланд, Лео Хендрик
 Берданка — Бердан, Хайрем
 Бессемеровский процесс — Бессемер, Генри
 Код Бодо — Бодо, Жан Морис Эмиль
 Шкала Бофорта — Бофорт, Фрэнсис
 Шрифт Брайля — Брайль, Луи
 Браунинг M1918 — Браунинг, Джон Мозес
 Горелка Бунзена — Бунзен, Роберт Вильгельм

 Двигатель Ванкеля — Ванкель, Феликс Генрих
 Ватман — Ватман, Джеймс старший
 Система Владимира Веклича — Веклич, Владимир Филиппович
 Верньер — Вернье, Пьер
 Воздушный тормоз Вестингауза — Вестингауз, Джордж
 Винчестер (винтовка) — Винчестер, Оливер Фишер
 Вольтов столб — Вольта, Алессандро
 Лампа Вуда — Вуд, Роберт Вильямс

 Гальванический элемент — Гальвани, Луиджи
 M1 Гаранд — Гаранд, Джон Кантиус
 Пушка схемы Гатлинга — Гатлинг, Ричард Джордан
 Счётчик Гейгера — Гейгер, Ханс
 Гильотина — Гильотен, Жозеф Игнас, он не изобретал гильотину, а предложил её использовать для исполнения смертных приговоров во Франции.
 Глауберова соль — Глаубер, Иоганн Рудольф

 Дагеротипия — Дагер, Луи Жак Манде
 Дарсонвализация — Д'Арсонваль, Арсен
 Духоход Барановского — Барановский, Степан Иванович

 Дизельный двигатель — Дизель, Рудольф

 Дрезина — Дрез, Карл
 Сосуд Дьюара — Дьюар, Джеймс
 Лампа Дэви — Дэви, Гемфри

 Жаккарда машина — Жаккар, Жозеф Мари

 Аппарат Илизарова — Илизаров, Гавриил Абрамович

К — С 
 Автомат Калашникова — Калашников, Михаил Тимофеевич

 Карданный вал — Кардано, Джироламо
 Аппарат Киппа — Кипп, Петер-Якоб
 Кольт — Кольт, Сэмюэл
 Подвеска Кристи — Кристи, Джон Уолтер
 Кульман — согласно патентам, связывается с именем Франца Кульмана, хотя распространена ошибочная версия с Карлом Кульманом

 Сопло Лаваля — Лаваль, Густаф де
 Ртутный насос, экономизатор, дефектоскоп, оптический динамометр, фотометр, «электролизёр» и другие приборы, названные именем — Д. А. Лачинова.

 
 Макинтош (одежда) — Макинтош, Чарльз (химик)
 Пулемёт Максима — Максим, Хайрам Стивенс
 Мартеновская печь — Мартен, Пьер
 Тормоз Матросова — Матросов, Иван Константинович
 Маузер — Маузер, Петер Пауль
 Периодическая таблица Менделеева — Менделеев, Дмитрий Иванович
 Коктейль Молотова — изобретён в финской армии, назван по имени В. М. Молотова, наркома иностранных дел СССР.
 Монгольфьер — братья Монгольфье
 Азбука Морзе — Морзе, Сэмюэл
 Синтезатор Муга — Муг, Роберт

 Наган — братья Наган, Эмиль и Наган, Леон
 Архитектура фон Неймана — Нейман, Джон фон
 Диск Нипкова — Нипков, Пауль

 Торт «Павлова» — Павлова, Анна Павловна не изобретала этого торта, хотя он и назван в её честь.
 Пастеризация — Пастер, Луи
 Чашка Петри — Петри, Юлиус Рихард
 Шифр Плейфера — изобретён Чарльзом Уитстоном; лорд Лайон Плейфер внёс большой вклад в продвижение использования данной системы шифрования.
 Прусик — Прусик, Карл
 Пупинизация — Пупин, Михаил

 Рентгеновская трубка — Рёнтген, Вильгельм Конрад
 Шкала Рихтера — Рихтер, Чарльз Фрэнсис
 Кубик Рубика — Рубик, Эрно

 Саксофон — Сакс, Адольф
 Сандвич — Джон Монтегю, 4-й граф Сэндвич
 Двигатель Стирлинга — Стирлинг, Роберт

Т — Я 
 Терменвокс — Термен, Лев Сергеевич
 Трансформатор Теслы, турбина Теслы — Тесла, Никола
 Машина Тьюринга — Тьюринг, Алан Матисон

 Мост Уитстона — Уитстон, Чарльз

 Линза Френеля — Френель, Огюстен Жан
 Маятник Фуко — Фуко, Жан Бернар Леон

 Лодка Халкетта — Халкетт, Питер
 Орган Хаммонда — Хаммонд, Лоренс

 Цеппелин (дирижабль) — Цеппелин, Фердинанд фон

 Шмайссер — Шмайссер, Хуго
 Шрапнель — Шрапнель, Генри

 Свеча Яблочкова — Яблочков, Павел Николаевич

См. также 
 Хронология изобретений
 Список изобретателей
 Эпоним

Списки эпонимов
Изобретение